Hímnem (biológia)
Hím (település) település Dél-Szlovákiában, 1964 óta Perény-Hím (Perín-Chym) község része